Rudolf Bockelmann ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Bockelmann (Sänger) (1892–1958), deutscher Sänger (Bariton)
 Rudolf Bockelmann (1904–1984), deutscher Politiker, Bürgermeister von Ottmanach, siehe Udo Jürgens #Familie und Persönliches